

Sigle 
 Digital on-screen graphic  – speciale watermark televisivo
 Deutsche Orient-Gesellschaft  – Società tedesca per l'Oriente, associazione volontaria sorta nel gennaio del 1898 per favorire l'interesse per l'archeologia del Medio Oriente

Cinema 

 Io e Lulù (Dog) – film del 2022 diretto da Channing Tatum e Reid Carolin

Codici 
 DOG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dongola (Sudan)

Fumetto 
 Dylan Dog  – personaggio ideato da Tiziano Sclavi protagonista dell'omonimo fumetto

Altri progetti